Gora Skalistaja (Transkription von ) steht für:

 Gora Skalistaja (Coatsland), Nunatak in den Theron Mountains, Coatsland, Antarktika
 Gora Skalistaja (Mac-Robertson-Land), Nunatak in den Prince Charles Mountains, Mac-Robertson-Land, Antarktika